Hermann Bücking ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bücking (Ingenieur) (1848–1926), deutscher Tiefbauingenieur und Baubeamter
 Hermann Bücking (Missionar) (1863–1931), deutscher Geistlicher und Missionar